Alessandro Tartagni – giurista italiano
 Lorenzo Tartagni – vescovo cattolico italiano
 Morena Tartagni – ciclista italiana